Jadden steht für:

 Jadden, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Gady (Dywity) in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jadden (Indiana), Ort im Grant County, Indiana, USA